El nombre de Loza puede referirse a:
Loza: terracota esmaltada o barnizada, de pasta fina, porosa, absorbente y opaca.
Loza:  Concejo del municipio de Peñacerrada, Álava, España.
Loza: Concejo del municipio de Berrioplano, Navarra, España.

Autores de nombres científicos 
 Loza - Isabel Loza: botánica boliviana.